Минулорічні чемпіонки Мартіна Хінгіс та Саня Мірза вирішили не грати разом. Мірза грала з Барборою Стрицовою, але програла в чвертьфіналі парі Каролін Гарсія/Крістіна Младенович. Хінгіс грала з  Коко Вандевей, але програла Гарсія/Младенович у півфіналі. 

Титул виграли Бетані Маттек-Сендс та Люціє Шафарова, здолавши Гарсія/Младенович у фіналі, 2–6, 7–6(7–5), 6–4. Це був третій титул Великого шолома, який вони виграли разом.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання на джерела

Зовнішні посилання
 Women's Doubles Main Draw

Відкритий чемпіонат США з тенісу
Тур WTA 2016
2016 у тенісі